189 километр — остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги.

Находится в Рязанской области на границе Рыбновского района (юго-запад) и городского округа Рязань (северо-восток). Данный участок Рыбновского района является протуберанцем внутри Рязани.

Пассажирское движение 

Электропоезда ходят на Голутвин, Дивово, Узуново, Рыбное и на Рязань I. Посадочные платформы низкие, короткие и не оборудованы турникетами. Кассы на платформе нет. Электропоезда, следующие на Москву-Казанскую и Рязань II, не имеют остановки (путь на Рязань-2 проходит по путепроводу недалеко от платформы, так как меняет движение на правостороннее).

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Рязани
Железнодорожные станции и платформы Рыбновского района